

Patronymes 
Ievstigneïev, Evstigneïev (masculin ; ) ou Ievstigneïeva, Evstigneïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Denis Evstigneïev (1961-), réalisateur et producteur de cinéma russe
 Evgueni Evstigneïev (1926-1992), acteur soviétique, père du précédent

Patronyme russe